Earl Cooper peut désigner :
 Earl Cooper (1886-1965), pilote automobile américain ;
 Earl Cooper (1957-), joueur de football américain.